Zărnești ist der Name mehrerer Ortschaften in Rumänien:

 Zărnești, Stadt im Kreis Brașov

 Zărnești (Buzău), Gemeinde im Kreis Buzău

 Zărnești (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Zărnești (Galați), Dorf im Kreis Galați
 Zărnești (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea